Tour of California 2018 var den 13. udgave af cykelløbet Tour of California. Det amerikanske etapeløb var det 22. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og belv arrangeret mellem 13. og 19. maj 2018. Den samlede vinder af løbet blev colombianske Egan Bernal fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Kasper Asgreen kørte for 
Mikkel Bjerg kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger
 
 

2018
UCI World Tour 2018